invazív egy növényi, gomba- vagy állatfaj, ha az adott területen behatolónak számít, és esetleg fel is borítja az ott fennálló ökológiai egyensúlyt
 invazív megbetegedések 
 invazív a fizikai beavatkozás, ha a beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy más testnyíláson keresztül hatol be